Ludwik Stomma – polski antropolog kultury i etnolog, syn Stanisława
 Piotr Stomma – polski inżynier
 Stanisław Stomma – polski prawnik, ojciec Ludwika